Вячеслав Дмитриевич Письменный (родился 17 августа 1932, Керчь) — советский и российский учёный в области физики плазмы и лазерной физики, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН, автор более 150 научных публикаций и изобретений.

Биография 
В. Д. Письменный родился в 1932 году в Керчи. После окончания в 1958 году физического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова учился в аспирантуре, а затем работал в НИИ ядерной физики МГУ, где им была создана лаборатория физики плазмы — крупнейшая в стране университетская лаборатория этого профиля.
С 1975 года В. Д. Письменный работал в Филиале Института атомной энергии им. И. В. Курчатова, который в 1991 году был переименован в Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований. С 1978 года по декабрь 2003 года В. Д. Письменный — директор, а с декабря 2003 года по май 2005 года — научный руководитель этого института.
Участник ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Один из основателей движения студенческих строительных отрядов.

В феврале 2008 года суд признал Письменного виновными в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Письменный был приговорён к четырем годам лишения свободы условно

Научные исследования 
Основными направлениями научных исследований В. Д. Письменного являются изучение динамики плазмы и разработка способов возбуждения мощных газовых лазеров с использованием ионизирующего излучения. Им были обнаружены такие физические явления и процессы как рождение и развитие перегревной неустойчивости, выявлена существенная роль линейчатого излучения примесей в энергобалансе термоядерной плазмы, экспериментально показана возможность получения лазерной генерации при возбуждении газовых сред энергией ядерных реакций.

Награды 
За успехи в производственной и общественной деятельности В. Д. Письменный награждён орденом «Знак Почёта» (1967), орденом Мужества (1996) и 4 медалями. Является лауреатом Государственной премии СССР (1978) и Ленинской премии (1984).

Почётный гражданин города-героя Керчи (2006).

Почётный гражданин наукограда Троицка (1997).

Примечания

Ссылки 
 Биографические сведения  на сайте «Летопись Московского университета»
 
 
 Из интервью Вячеслава Письменного // Троицкий вариант от 21 августа 2007 г.

Выпускники физического факультета МГУ
Физики по алфавиту
Физики России
Физики СССР
Физики XX века
Преподаватели МГУ
Доктора физико-математических наук
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН
Почётные граждане Керчи